Niemcy:
 Ingolstadt – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Bawaria
 Ingolstadt – region planowania w kraju związkowym Bawaria
 Ingolstadt – były powiat

Zobacz też:
 Bawaria-Ingolstadt